Абдуррахман ибн Мухаммед ибн аль-Ашас аль-Кинди (; погиб в ) — известный арабский военачальник времён династии Омейядов, предводитель  против халифа в 700—704 годах.

Биография 
Абдуррахман был сыном предводителя племени киндитов  (ум. 686), который при Омейядах управлял сначала Табаристаном, затем Мосулом. Будучи правителем Систана, Абдуррахман ибн Мухаммед рядом искусных и энергичных военных действий, он вытеснил из Кабула тюрок и подчинил арабскому владычеству гористые, малодоступные части нынешнего Афганистана.

Из-за грубого обхождения с ним наместника он поднял восстание, двинулся к Куфе и провозгласил себя халифом (700 год). Войска, боготворившие Абдуррахмана, охотно пошли за ним, а население, недовольное суровыми мерами наместника, поддерживало восставших.

В первом сражении в Хузистане мятежники одержали победу (701 год), но под Басрой , благодаря доблестным и умелым действиям конницы аль-Хаджжаджа, но последний не смог удержать за собой город. Абдуррахман двинулся к Куфе и отрезал ему пути отступления через Месопотамию. Подошедший с главными силами халиф Абд аль-Малик пытался вступить в переговоры, но Абдуррахман, ослеплённый победой, отказался от переговоров.

Много месяцев протекло в мелких стычках под Куфой. Наконец, в июле 702 года произошло генеральное сражение. И снова атака конницы решила бой в пользу халифа. Однако, иранцы с необычайным упорством продолжали войну, и только новое поражение при Мескине (ок. 50 км к северу от Багдада) окончательно расстроило планы Абдуррахмана. Он отступил лишь с несколькими тысячами своих последователей. Разбитый снова в Хузистане он держался ещё долго в горах близ Герата, пока не был убит в одном из сражений в 704 году.

Литература 
 Мюллер А. История ислама
 Самибей-Фрашери. Всеобщий словарь истории и географии 1894 г.

Военачальники Омейядского халифата
Военачальники VIII века
Предводители восстаний VIII века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии Омейядского халифата VII века
Персоналии Омейядского халифата VIII века